Феррейра дос Сантос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Феррейра дос Сантос, Вагнер (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник.
 Феррейра дос Сантос, Мауро Жакуэсон Жуниор (более известный как Мауро Жуниор; род. 1999) — бразильский футболист.
 Феррейра дос Сантос, Мадсон (род. 1992) — бразильский футболист, правый защитник.
 Феррейра дос Сантос, Мишел (род. 1990) — бразильский футболист.
 Феррейра дос Сантос, Раванелли (род. 1997) — бразильский футболист, полузащитник российского «Ахмата».